Байбако́в — русская фамилия.
 Байбаков, Александр Борисович (1907—1976) — советский инженер-конструктор, кораблестроитель.
 Байбаков, Андрей Дмитриевич (в монашестве Аполлос; 1737—1801) — епископ Русской православной церкви, богослов.
 
 Байбаков, Иван — дьяк царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.
 Байбаков, Николай Константинович (1911—2008) — советский государственный деятель, председатель Госплана, Герой Социалистического Труда.
 Байбаков, Сергей Александрович (род. 1950) — российский историк, профессор МГУ.